Гуаймас:

 Гуаймас — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сонора.
 Гуаймас — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сонора.